Rheinlust steht für
Rheinlust (Bonn), ehemaliges Lokal
Rheinlust die Zweite, ein Name des Schiffes Silberhecht